Магістратура:
 Магістратура (Стародавній Рим) — загальна назва посад державної служби в Римі Стародавньому.
 Магістратура (вища освіта) — форма підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».
 Магістратура — судове відомство.

Див. також 
 Магістрат
 Магістр

Посилання 
 Магістратура  //